После обретения Украиной независимости в 1991 году выборы в Верховную раду Украины проводились восемь раз:

 Парламентские выборы на Украине (1994) — досрочные парламентские выборы на Украине, на которых все депутаты избирались по одномандатным избирательным округам в два тура.
 Парламентские выборы на Украине (1998) — первые парламентские выборы на Украине, на которых одна половина депутатов избиралась по одномандатным избирательным округам, а другая по партийным спискам с 4-процентным барьером.
 Парламентские выборы на Украине (2002) — вторые парламентские выборы на Украине, на которых одна половина депутатов избиралась по одномандатным избирательным округам, а другая по партийным спискам.
 Парламентские выборы на Украине (2006) — первые парламентские выборы на Украине, на которых все депутаты избирались по партийным спискам с 3-процентным барьером.
 Парламентские выборы на Украине (2007) — внеочередные парламентские выборы на Украине, которые прошли по инициативе Президента Украины Виктора Андреевича Ющенко на основании договорённости политических сил и серии Указов Президента.
 Парламентские выборы на Украине (2012) — парламентские выборы на Украине, на которых по новому закону одна половина депутатов избиралась по одномандатным избирательным округам, а другая по партийным спискам.
 Парламентские выборы на Украине (2014) — парламентские выборы на Украине, назначенные Президентом Украины Петром Порошенко на 26 октября 2014 года после досрочного роспуска Верховной Рады VII созыва.
 Парламентские выборы на Украине (2019) —  парламентские выборы на Украине, назначенные Президентом Украины Владимиром Зеленским на 21 июля 2019 года после досрочного роспуска Верховной Рады VIII созыва.

Примечания 

История Украины после 1991 года
Списки:Государство
Списки:Украина